Бе́йра () — город и порт в Мозамбике.

Бейра является вторым по величине городом Мозамбика и административным центром провинции Софала. Порт города является третьим по грузообороту в Мозамбике, после портов Мапуту и Накала. Имеется аэропорт. Бейра начальная станция железнодорожной линии до города Хараре.

География и климат 
Бейра находится в центральной части Мозамбика, на берегу Индийского океана, в Мозамбикском проливе. Город был построен на высохших болотах дельты реки Пунгве. Климат жаркий и сухой, особенно в летний период, с октября по февраль.

История и экономика 
В 1887 году на месте Бейры был построен португальский форт, вокруг которого образовалось поселение. В 1891 году здесь расположилась штаб-квартира португальской Мозамбикской компании. Лишь в 1942 году Бейра была передана под управление португальской колониальной администрации. После обретения Мозамбиком независимости в 1975 году в окрестностях города длительное время происходили ожесточённые бои между правительственными силами и оппозиционным движением РЕНАМО, имевшим в Бейре и в области Софала значительную поддержку. В эти годы — годы советского влияния в Мозамбике — в Бейре, как в городе, так и в порту, советскими специалистами велось значительное строительство.

Основой городской экономики является обслуживание порта и торговля. Портовые сооружения Бейры обслуживают не только потребности Софалы и близлежащих областей Мозамбика, но через них происходит основной внешнеторговый оборот Замбии, Зимбабве и Малави (см. вокзал Бейры). В городе имеются также нефтеперерабатывающие и предприятия пищевой промышленности.

Достопримечательностью Бейры является католический собор, построенный португальцами в начале XX века. Собор сложен из камней бывшей португальской крепости Сан-Гаэтано, заложенной здесь в начале XVI столетия.

В Бейре расположен Католический университет, основанный в 1996 году.

Население 
Население города по оценкам на 2019 год составляет 592 090 человека.

Города-партнёры

Примечания 

Города Мозамбика
Порты Африки